L'Hôpital puede hacer referencia a:
 L'Hôpital (Mosela), comuna francesa situada en el departamento de Mosela;
 Guillaume de l'Hôpital (1661-1704), matemático francés;
 Regla de l'Hôpital, herramienta divulgada por Guillaume de l'Hôpital, utilizada en análisis matemático para determinar límites de funciones.